Caesarea (görögül Kaiszareia) több ókori és mai település neve.

 Caesarea Maritima (Cézárea), a mai Caesarea ókori neve Izraelben
 Caesarea Philippi (Cézárea Filippi), ókori település Izraelben
 Caesarea (Izrael), település a mai Izraelben
 Caesarea Magna, a szíriai Saizar ókori neve
 Caesarea (Itália), ókori itáliai város
 Kaiszareia Mazaka, ókori település Kappadókiában, mai neve Kayseri

egyéb:
 Caesarea, növénynemzetség a gólyaorrvirágúak közt
 Amanita caesarea, a császárgalóca rendszertani neve